Je moet je verdriet verbijten (album), studioalbum van Gerard Cox
Je moet je verdriet verbijten (single), single van Gerard Cox van bovenstaand album